Великий Луг:

 Великий Луг — историческое название местности, огромных речных плавней
 Великий Луг — национальный парк в Запорожской области Украины.
 Великий Луг — село на Украине в Червоноармейском районе Житомирской области.